Le mot espagnol peut être employé comme :
 adjectif, pour qualifier ce qui se rapporte à l'Espagne ou la langue espagnole.
 nom commun, pour désigner la langue espagnole, originaire d'Espagne (castillan)
 nom propre, un Espagnol (au féminin : une Espagnole) est un habitant de l'Espagne, au pluriel il désigne collectivement les Espagnols.

Voir aussi 
 Chicano
 
 Hispanie
 
 Hispanisme
 Hispanité
 
 Ladino
 Latino